

Osoby o nazwisku Hirner 
 Adolf Hirner (ur. 1965) – austriacki skoczek narciarski
 Hans Hirner Russ (ur. 1906) – niemiecki kupiec
 Paul Hirner – pseudonim Theodora Bohnera (ur. 1882, zm. 1963), niemieckiego dziennikarza i polityka
 Rupert Hirner (ur. 1961) – austriacki skoczek narciarski